Madonna (kunst), in de kunst en in de religie een afbeelding van Maria daarbij uitgebeeld met het (meestal naakte) kind Jezus op haar schoot of in haar armen
 Madonna met kind (Michelangelo), een marmeren beeldhouwwerk gemaakt door Michelangelo van Maria met het kind Jezus
 Madonna Pasadena, een schilderij van Rafaël
 Madonna van de groothertog, een schilderij van de kunstschilder Rafaël
 Madonna met kind en St.-Johannes en de engelen, een onvoltooid schilderij toegeschreven aan de Italiaanse kunstschilder Michelangelo